Jack Hobbs peut désigner :
 Jack Hobbs, un footballeur anglais né en 1988 ;
 Jack Hobbs, un joueur de cricket anglais (1882-1963)
 Jack Hobbs, un acteur anglais (1893-1968).